Николай Николаевич Волошин:
 Волошин, Николай Николаевич (род. 1984) — российский футбольный судья.